Кимчхэк (, на русский язык также транслитерируется как Ким-Чхэк или Ким-Чак) — город и порт на юге провинции Хамгён-Пукто в КНДР.

Назван в честь корейского политического и военного деятеля Ким Чхэка. Ранее, до 1951 года назывался Сонджин ().

География 
Находится на берегу незамерзающей бухты Ким-Чхэк-Хан Японского моря, в устье реки Намде.

Климат

История 
Изначально являлся небольшой рыбацкой деревней. После открытия порта для внешней торговли в 1899 году начал стремительно расти, экспортировал сельскохозяйственную продукцию, древесину, говядину.

После подписания 22 августа 1910 года договора о присоединении Кореи к Японии вошёл в состав Японской империи.

В 1931 получил статус города. В 1930-х годах стал крупным промышленным центром, начав разработку ближайших месторождений полезных ископаемых.

В 1960 году численность населения составляла 87,2 тыс. человек, город являлся крупным центром чёрной металлургии (производство ферросплавов и электростали), также здесь действовали предприятия пищевой промышленности, стройматериалов и судоверфь. В районе города вели добычу магнезита и графита.

В 1980е годы численность населения города составляла 100 тыс. человек, основой экономики являлись электрометаллургия и судоверфь.

В городе имеется крупный сталелитейный завод имени Ким Чхэка. После разрыва связей с СССР и прекращения поставок комплектующих и расходных материалов, комбинат сильно снизил производительность. Неподалёку от города располагаются разрабатываемые месторождения графита и магнезита. Отрасли производства: производство магнезитовых изделий, электродов, графитовых пластин, обработка мрамора.

Через город проходит автомобильная и железная дорога. Имеется глубоководный незамерзающий морской порт с судоверфью. На морском порте работает Тэхынское рыбоводческое предприятие.

В городе имеется небольшой музей, посвященный деятельности президента Ким Ир Сена. В остальном же среди заметных достопримечательностей можно выделить лишь памятники, разбросанные по городу. Кроме того в Кимчхэке расположен народный футбольный стадион, на котором проводятся как любительские, так и профессиональные матчи.

Люди, родившиеся в городе 
 Ли Ден Ок — председатель Административного Совета КНДР с 1977 по 1984.
 Чхо Со Хэ — корейский писатель.
 Ён Нам Цой — прадед Виктора Цоя.

Примечания

Источники 
 «Словарь современных географических названий», 2006.
 «Большой Энциклопедический словарь», 2000.

Города провинции Хамгён-Пукто